

Монтвейл — місто, штат Нью-Джерсі
 Монтвейл — переписна місцевість, штат Вірджинія